Wechselwirkung steht für:

 Interaktion, wechselseitiges Aufeinandereinwirken von Akteuren oder Systemen
 soziale Interaktion, gegenseitige Beeinflussung von Personen
 Wechselwirkung (Versuchsplanung), Abhängigkeit zwischen zwei statistischen Faktoren
 Arzneimittelwechselwirkung, Veränderung der Wirkung eines Medikamentes durch ein anderes
 psychophysische Korrelation, Wechselwirkungen von Leib und Seele
 Begriff des Rechts, siehe Wechselwirkungslehre
 Wechselwirkung (Zeitschrift), Zeitschrift für „Technik – Naturwissenschaft – Gesellschaft“ (1979–1990)

Physik:
 fundamentale Wechselwirkung, Grundkräfte der Natur
 Effekt eines quantenmechanischen Wechselwirkungsteilchens, siehe Austauschteilchen
 Grundlage des Wechselwirkungsprinzip, siehe Actio und Reactio
 Effekte zwischenmolekularer Kräfte

Siehe auch:

 Korrelat (Begriffsklärung)